Les championnats d'Europe des régions de karaté 2015, treizième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 6 et  à Paris, en France.

2015
Karaté régions
Karaté régions 2015
Europe régions 2015
Europe régions
Sport à Paris en 2015
Sport en France en juin 2015